Hoagland puede estar referido a:

Personas 
 Howard Hoagland Carmichael (1899-1981), compositor, cantante y pianista estadounidense de música popular y de jazz.
 Richard C. Hoagland (1945-), conocido por sus investigaciones sobre la supuesta existencia de artefactos extraterrestres y señales de vida inteligente, así como por ser el proponente de varias teorías extravagantes sobre temas astronómicos.

Toponímicos 
 Hoagland (Indiana), condado de Allen, estado estadounidense de Indiana.